Marie (ou Maria) de Russie peut désigner de nombreuses princesses russes :

Grandes-princesses et tsarines Marie de Russie 
 Marie de Russie (1418-1484), grande-princesse de Russie (épouse de Basile III) ;
 Marie de Russie (v. 1442-1467), grande-princesse de Russie (épouse d'Yvan III) ;
 Marie de Russie (1544-1569), tsarine de Russie (épouse d'Yvan IV) ;
 Marie de Russie (d. 1636), tsarine de Russie (épouse d'Yvan IV) ;
 Marie de Russie, épouse légendaire d'Yvan IV ;
 Marie de Russie (d. 1608), tsarine de Russie (épouse d'Yvan IV) ;
 Marie de Russie (1601-1625), tsarine de Russie (épouse de Michel ) ;
 Marie de Russie (1624-1669), tsarine de Russie (épouse d'Alexis ) ;
 Marie Feodorovna de Russie (1759-1828), princesse de Wurtemberg puis tsarine de Russie (épouse de Paul ) ;
 Marie Alexandrovna de Russie (1824-1880), princesse de Hesse-Darmstadt puis tsarine de Russie (épouse d'Alexandre II) ;
 Marie Fedorovna de Russie (1847-1928), princesse de Danemark puis tsarine de Russie (épouse d'Alexandre III).

Grandes-duchesses Marie de Russie (par naissance) 
 Marie Pavlovna de Russie (1786-1859), grande-duchesse de Russie puis grande-duchesse de Saxe-Weimar-Eisenach (fille de Paul ) ;
 Marie Nikolaïevna de Russie (1819-1876), grande-duchesse de Russie puis duchesse de Leuchtenberg (fille de Nicolas ) ;
 Marie Mikhaïlovna de Russie (1825-1846), grande-duchesse de Russie (fille de Michel Pavlovitch) ;
 Maria Alexandrovna de Russie (1853-1920), grande-duchesse de Russie puis duchesse d'Édimbourg et duchesse de Saxe-Cobourg-Gotha (fille d'Alexandre II) ;
 Marie Pavlovna de Russie (1890-1958), grande-duchesse de Russie puis duchesse de Södermanland et princesse Poutiatine (fille de Paul Alexandrovitch) ;
 Maria Nikolaïevna de Russie (1899-1918), grande-duchesse de Russie (fille de Nicolas II) ;
 Maria Kirillovna de Russie (1907-1951), princesse et grande-duchesse de Russie puis princesse de Leiningen (fille de Vladimir Alexandrovitch) ;
 Maria Vladimirovna de Russie (1953), grande-duchesse de Russie et prétendante au trône (fille de Vladimir Kirilovitch).

Grandes-duchesses Marie de Russie (par mariage) 
 Maria Pavlovna de Russie (1854-1920), princesse de Mecklembourg-Schwerin puis, par mariage, grande-duchesse de Russie ;
 Marie Gueorgievna de Russie (1876-1940), princesse de Grèce et de Danemark puis, par son mariage, grande-duchesse de Russie.

Voir aussi 
 Maria Feodorovna de Russie
 Marie Pavlovna de Russie